Бори́с Миха́йлович Ге́ссен (, Елисаветград, Херсонской губ. — 20 декабря 1936, Москва) — советский физик, философ и историк науки, член ВКП(б) с 1919 года, член-корреспондент АН СССР (1933). Первый декан физического факультета МГУ (1933—1934). Его доклад «Социально-экономические корни механики Ньютона» на II Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне (1931) послужил важным стимулом в развитии экстерналистского подхода к написанию истории науки.

Биография 
Родился в Елисаветграде, в еврейской семье. Его отец, Михаил Борисович (Монаш Беркович) Гессен, был управляющим банка, товарищем председателя городского биржевого комитета. Учился в гимназии, где познакомился с И. Е. Таммом. Изучал физику и естественные науки в Эдинбургском (1913—1914) и Петроградском (1914—1917) университетах. Одновременно с обучением на физико-математическом факультете в Петроградском университете, учился на экономическом отделении Политехнического института. В годы Гражданской войны воевал в частях Красной Армии на Украине и работал в Политуправлении Реввоенсовета (1919—1921) и Коммунистическом университете им. Свердлова (1921—1924). По окончании Гражданской войны продолжил занятия физикой в Институте красной профессуры, который окончил в 1928 году.

После окончания Института красной профессуры первое время работал там же. С 1931 года — профессор физики МГУ, директор НИИФ МГУ. С момента создания физического факультета МГУ до декабря 1934 года — декан факультета. С 1935 года совмещал должности директора НИИФ МГУ и заместителя директора ФИАН. Член редколлегии журнала «Успехи физических наук» и «Большой советской энциклопедии». 1 февраля 1933 года избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению общественных наук (философия).

22 августа 1936 года арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и подготовке террористических актов. Это отразилось на судьбе его близкого друга И. Е. Тамма, который за связь с осуждённым потерял кафедру. Приговорен ВКВС 20 декабря 1936 года к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Посмертно исключен из АН СССР Общим собранием 29 апреля 1938 года, восстановлен Общим собранием 5 марта 1957 года.

Б. М. Гессен похоронен в Москве на Донском кладбище в общей могиле.

По тому же делу осужден и расстрелян арестованный на два месяца раньше Гессена школьный учитель А. О. Апирин. Определением ВКВС от 21 апреля 1956 года Гессен и Апирин реабилитированы.

Основные сочинения 
 Гессен Б. М. Основные идеи теории относительности. М.-Л. 1928. 176 с.
 Гессен Б. М. К вопросу о проблеме причинности в квантовой механике. В кн. Гааз А. Волны материи и квантовая механика. М.-Л. 1930, с. V—XXXII.
 Гессен Б. М. Социально-экономические корни механики Ньютона . М.-Л. 1933. 77 с.

Примечания

Литература 
 
 Столярова О. Е. Идеи Б. М. Гессена и отечественная философия  // Философский журнал. 2017.
 Горелик Г. Е. Объяснение Гессена и вопрос Нидэма, или как марксизм помог задать важный вопрос и помешал ответить на него // Epistemology & Philosophy of Science. 2018.
 Корсаков С. Н. Слово товарищу Гессену // Epistemology & Philosophy of Science. 2018.
 Корсаков С. Н. Б. М. Гессен: материалистическая диалектика в борьбе с идеологическим камланием  // Epistemology & Philosophy of Science. 2019. — Т. 56. — № 1. — С. 202—208.
 Материалистическая диалектика и современная физика. Тезисы доклада Б. М. Гессена на I Всесоюзном съезде физиков в Одессе 19 августа 1930 г.
 Выступление Б. М. Гессена на заседании президиума Коммунистической академии. 1 августа 1931 г.
 Выступление Б. М. Гессена на научной сессии института философии, посвящённой 25-летию выхода в свет труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 22 июня 1934 г.

Ссылки 
 
 Горелик Г. Е. Москва, физика, 1937 год  // Вопросы истории естествознания и техники. 1992, № 1
 Грэхэм Л. Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена о Ньютоне // Вопросы истории естествознания и техники. 1993, № 2 (там же более полная библиография работ Б. М. Гессена)
 Б. М. Гессен. Биографическая справка. на сайте проекта Репрессии ученых. Биографические материалы.
 

Выпускники Елисаветградской гимназии
Выпускники Института красной профессуры
Преподаватели Института красной профессуры
Деканы физического факультета МГУ
Сотрудники ФИАН
Физики СССР
Историки физики
Физики, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1936 году
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического института (до 1917 года)
Философы науки